A metszési szám a matematikában két dologra utalhat:

metszési szám (csomóelmélet): a csomó diagramján található minimális metszések száma
átlagos metszési szám
metszési szám (gráfelmélet): egy gráf metszési száma a gráf összes síkbeli reprezentációja közül az élek metszéspontjának lehetséges minimális száma. Síkbarajzolható gráf esetében ez éppen 0.